Savennes puede referirse a:

 Savennes, población de Creuse (Francia).
 Savennes, población de Puy-de-Dôme (Francia).